Krasnogwardeiskoje (russisch ) ist der Name zweier Dörfer und Rajonverwaltungszentren in Russland:
 Krasnogwardeiskoje (Adygeja) in der Republik Adygeja
 Krasnogwardeiskoje (Stawropol) in der Region Stawropol

Krasnogwardeiskoje ist der frühere (1958–2007) Name der Stadt Birjutsch in der Oblast Woronesch.